Namenstage B
Namenstage